Матвие́нко — русская и украинская фамилия, образованная от имени Матвей.

Известные носители 
 Матвиенко, Агафия Никитовна (1915 — ?) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда (1948).
 Матвиенко, Анатолий Сергеевич (1953—2020) — украинский политический деятель, депутат Верховной Рады.
 Матвиенко, Андрей Григорьевич (1925—1984) — Герой Советского Союза.
 Матвиенко, Антонина Петровна (род. 1981) — украинская певица.
 Матвиенко, Валентина Ивановна (род. 1949) — советский и российский политический и государственный деятель.
 Матвиенко, Валентина Ивановна (в замужестве Рухляда; 1930—2011) — советский животновод, Герой Социалистического Труда.
 Матвиенко, Виктор Антонович (1948—2018) — советский футболист и футбольный тренер.
 
 Матвиенко, Владислав Иванович (род. 1967) — советский и российский футболист, тренер.
 Матвиенко, Вячеслав Владимирович (1973—1999) — Герой Российской Федерации.
 
 Матвиенко, Дарья Антоновна (1910—1985) — советская рабочая-машиностроитель, Герой Социалистического Труда (1960).
 Матвиенко, Денис Владимирович (род. 1979) — украинский артист балета.
 Матвиенко, Дмитрий Александрович (род. 1992) — украинский футболист.
 Матвиенко, Елизавета Евгеньевна (род. 2005) — российская волейболистка.
 
 
 Матвиенко, Мария Илларионовна (Асланова; 1920—2014) — советский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1949).
 Меркурий (Матвиенко) (Меркурий Бригинский, в миру Максим Моисеевич Матвиенко; 1870—1956) — иеромонах, преподобный УПЦ КП.
 Матвиенко, Матвей Сергеевич (род. 1995) — казахстанский футболист.
 
 Матвиенко, Нина Митрофановна (род. 1947) — советская и украинская певица.
 Матвиенко, Сергей Борисович (род. 1983) — российский комик, участник шоу «Импровизация».
 
 Матвиенко, Филипп Игоревич (род. 1997) — украинский хоккеист.
 Матвиенко, Ярослав Юрьевич (род. 1998) — российский футболист.

См. также 
 
 Банда Веры Матвиенко